Héribald, évêque d'Auxerre de 829 à 857. 

 Héribald,  évêque d'Uzès de 994 à 1030.